Täcka udden kan avse flera platser i Stockholmsregionen:

Täcka udden –  en grosshandlarvilla på Södra Djurgården
Täcka udden, Lidingö –  ett område i Bo på norra Lidingö
Täcka udden, Gustavsberg – en udde vid Farstavikens södra strand
Täcka udden, Stocksund – en  park i sydöstra Stocksund